Lake Hart ist der Name folgender

Orte:
 Lake Hart (Florida) im Orange County, Florida, Vereinigte Staaten
 Lake Hart (Indiana) im Morgan County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Lake Hart (Australien) im Woomera Prohibited Area

Gewässer:
 Lake Hart (See) im Polk County, Florida, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hart Lake